|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Stanford (officieel Bank of the West Classic) van 2009 vond plaats van 27 juli tot en met 2 augustus 2009 in de Amerikaanse stad Stanford. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

In het enkelspel won de als achtste geplaatste Marion Bartoli voor de eerste keer in haar carrière het toernooi, nadat ze het jaar voordien nog verloor in de finale. Ze versloeg in de eindstrijd het tweede reekshoofd Venus Williams.

In het dubbelspel wonnen de zussen Serena en Venus Williams. Zij versloegen in de finale Chan Yung-jan en Monica Niculescu.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Stanford 2009
Stanford